James Brough ist der Name folgender Personen:

* James Brough (Paläontologe) (um 1904–1988), britischer Paläontologe
 James Brough (Autor) (* 1918), britischer Autor